Подграмье — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена к востоку от волостного центра, деревни Новый Изборск.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 57 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района